MŠK Kysucké Nové Mesto (celým názvem: Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Kysucké Nové Mesto. Od sezóny 2014/15 působí ve čtvrté lize Stredoslovenského futbalového zväzu, sk. Sever.

Založen byl v roce 1948 pod názvem ŠK Slovan Kysucké Nové Mesto. Před zahájením ligové sezóny 1960/61 byl klub sloučen s armádní Duklou Žilina. V roce 1961 pak poprvé postoupil do druhé ligy.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu MŠK Kysucké Nové Mesto s kapacitou 1 800 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1948 – ŠK Slovan Kysucké Nové Mesto (Športový klub Slovan Kysucké Nové Mesto)
 1949 – TJ Sokol Kysucké Nové Mesto (Telovýchovná jednota Sokol Kysucké Nové Mesto)
 1953 – TJ DŠO Spartak Kysucké Nové Mesto (Telovýchovná jednota Dobrovolná športová organizacía Spartak Kysucké Nové Mesto)
 1960 – fúze s VTJ Dukla Žilina ⇒ TJ Dukla ZPS Kysucké Nové Mesto (Telovýchovná jednota Dukla Závody presného strojárstva Kysucké Nové Mesto)
 1963 – TJ ZVL Kysucké Nové Mesto (Telovýchovná jednota Závody na výrobu ložísk Kysucké Nové Mesto)
 MŠK Kysucké Nové Mesto (Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1961–1962: 2. liga – sk. C
 1962–1963: Krajský přebor – sk. Střed
 1963–1965: 2. liga – sk. C
 1965–1969: Divize F
 1969–1973: 3. liga – sk. C
 1973–1976: 2. liga
 1976–1979: 1. SNFL
 1979–1981: Divize – sk. Střed
 1981–1985: 2. SNFL – sk. Východ
 1985–1987: Divize – sk. Střed "A"
 1987–1993: 2. SNFL – sk. Východ
 1993–1994: 3. liga – sk. Východ
 1994–1995: 3. liga – sk. Střed
 1999–2000: 4. liga  – sk. Sever
 2000–2004: 3. liga – sk. Střed
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2014: 4. liga 
 2014–: 4. liga  – sk. Sever

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1948